Schlagenhauf ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Schlagenhauf (* 1957), Schweizer Eishockeyspieler
Peter Schlagenhauf (* 1960), Schweizer Eishockeyspieler
Roman Schlagenhauf (* 1989), Schweizer Eishockeyspieler
Wilfried Schlagenhauf (* 1952), deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Schlaginhaufen